Serguei Ivanovich Kiseliov –en ruso, Сергей Иванович Киселёв– (19 de julio de 1960) es un deportista soviético que compitió en piragüismo en la modalidad de aguas tranquilas. Ganó una medalla de oro en el Campeonato Mundial de Piragüismo de 1986, en la prueba de K4 10000m.

Palmarés internacional

Referencias

Enlaces externos 
Lista de medallistas olímpicos y mundiales en piragüismo (1936-2007): parte 1, parte 2. Federación Internacional de Piragüismo (en inglés).

Piragüistas de la Unión Soviética
Campeones mundiales de piragüismo
Nacidos en Kiev